Okręty US Navy o nazwie USS  "Evans":

 Pierwszy "Evans" (DD-78) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918, a w 1940 został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Mansfield". Wycofany ze służby w 1944.
 Drugi "Evans" (DD-552) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1942 i sprzedany w 1947.
 Trzeci "Evans" (DE-1023) był niszczycielem eskortowym, który został zwodowany w 1955 i służył do czasu skreślenia z listy w 1973.

Zobacz też 
 "Clarence L. Evans" (DE-113) był niszczycielem eskortowym typu Cannon, którego patronem był Clarence L. Evans.
 "Frank E. Evans" (DD-754) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, którego patronem był Frank Evans. Został zwodowany w 1944 i zatopiony w 1969.

Evans